Gutenberg-Stenzengreith – gmina w Austrii, w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz. Liczy 1757 mieszkańców (1 stycznia 2015).

Zobacz też 
 Gutenberg

Przypisy 

Gminy w powiecie Weiz